×Rhyncholaeliocattleya King Of Taiwan — грекс гибридного рода ×Rhyncholaeliocattleya подтрибы Laeliinae трибы Epidendreae подсемейства Epidendroideae семейства Орхидные.

Аббревиатура родового названия в промышленном и любительском цветоводстве — Rlc. Соответственно сокращенное название грекса: Rlc. King of Taiwan.

Используется в комнатном и оранжерейном цветоводстве и селекции красивоцветущих гибридов каттлейной группы.

Биологическое описание 
Растения средних размеров. Побег симподиального типа.

Ризома короткая. Псевдобульбы однолистные, плотно расположенные.

Листья плотные, тёмно-зелёные, суккулентные.

Цветки до 22 см в диаметре, обладают приятным ароматом. Лепестки и чашелистики тёмно-фиолетово-красного цвета. Губа тёмно-фиолетово-красная с жёлтыми полосками у основания.

Родословная 
По данным The International Orchid Register

В культуре 
Температурная группа — от тёплой до умеренной.

Период цветения: осень — зима.

Освещение: более 2000 FC.

Агротехника см. статьи: Каттлея.

Болезни и вредители

Примечания 

Комнатные растения
R